Дидо́ может означать:

Династия 
 Семья Дидо () — династия французских книготорговцев, типографов и словолитчиков XVIII и XIX веков:
 Франсуа Дидо (1689—1757) — французский книготорговец.
 Франсуа Амбруаз Дидо (1730—1804) — сын Франсуа Дидо, типограф и шрифтовик.
 Фирмен Дидо (1764—1836) — сын Франсуа Амбруаза Дидо, издатель, гравер, словолитчик, изобретатель печати со стереотипа.
 Пьер Франсуа Дидо (1732—1795).
 Анри Дидо (1765—1862) — сын Пьера Франсуа Дидо, художник-словолитчик, гравер.
 Сен-Леже Дидо (1767—1829) — изобретатель рулонной бумагоделательной машины.
 Пьер Дидо (1760—1853) — издатель и типограф.

 Силва Эдсон Дидо (род. 1962) - бразильский футболист и тренер.

Другое 
 Дидо, или Дидоэтия, — историческая и географическая область на западе Дагестана, основная область расселения дидойцев.

См. также 
 
 Дайдо (род. 1971) — британская певица.